

Зборовське — село в гміні Здунська Воля Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Зборовське — село в гміні Цясна Люблінецького повіту Сілезького воєводства